Нафтиламін (C10H7-NH2) має два ізомери:

 1-Нафтиламін
 2-Нафтиламін